2 miejscowości w Polsce:
 Walentowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. lipnowskim, w gminie Kikół
 Walentowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Lubień Kujawski